Langkat (Jawi كابوڤاتين لڠكت) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 1.000.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Langkat ist die Stadt Stabat.

Geographie 
Langkat liegt im Norden der Provinz Sumatra Utara an der Straße von Malakka. Es grenzt im Osten an den Regierungsbezirk Deli Serdang und im Süden an den Regierungsbezirk Karo. Im Norden grenzt Langkat ans Meer und im Westen an die Provinz Aceh. Administrativ unterteilt sich Langkat in 23 Distrikte (Kecamatan) mit 277 Dörfern, davon 240 Desa und 37 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Langkat 1.051.752 Menschen, davon 520.742 Frauen und  531.010 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 168 Personen pro Quadratkilometer. 91,6 Prozent der Einwohner sind Muslime, 7,1 Prozent Protestanten, 0,7 Prozent Buddhisten, und 0,5 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit von Hindus.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)